Министерство государственной казны Польши — орган исполнительной власти, созданный для администрирования вопросов, связанных с государственной казной Польши. Образование министерства произошло в 1996 году во время польской административной реформы 1996 года.

История 
Министерство ведет свою историю с Министерства преобразования собственности, созданного в 1990 году для наблюдения за приватизацией экономики Польши, которая до 1990 года была значительно контролируема и принадлежала коммунистическому правительству Народной Республики Польша. В современной Польше, Министерство государственной казны Республики Польша отделена от Министерства финансов Республики Польша. Тем не менее, до 1950 года, современное польское Министерства финансов функционировало под названием Министерство государственного казначейства. В 1950 году Министерство государственного казначейства было ликвидировано и было создано новое Министерство финансов. В 1996 году Министерство государственной казны было воссоздано, в ограниченном объеме по сравнению с его старой тезкой, и в настоящее время расположено рядом с Министерством финансов.

Министр с 19 ноября 2011 — Миколай Будзановский.

Ссылки 
  Официальный сайт

Государственный бюджет по странам
Государственное устройство Польши
Министерства